Unstern steht für:
 Unstern!, Klavierstück von Franz Liszt

Unstern ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Unstern (* um 1980), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Desdemona